Konferencja berlińska, czasem kongres berliński – nazwa stosowana wobec kilku różnych międzynarodowych spotkań różnej wagi, zorganizowanych w Berlinie
 kongres berliński (od 13 czerwca do 13 lipca 1878) zakończony traktatem berlińskim w sprawie stosunków Europy Zachodniej z Turcją, Rosją i Bałkanami;
 konferencja (od 16 czerwca do 1 lipca 1880) pełnomocników państw europejskich w sprawie uregulowania granicy turecko-greckiej; 
 konferencja berlińska (od 15 listopada 1884 do 26 lutego 1885), zwana w nomenklaturze niemieckiej także konferencją kongijską, w sprawie podziału kontynentu afrykańskiego, uznawana za impuls do przyspieszenia „wyścigu o Afrykę”;
 konferencja berlińska (od 29 kwietnia 14 czerwca 1889) zwana też traktatem belińskim w sprawie Samoa, zatwierdzająca podział wysp Samoa na Pacyfiku pomiędzy Niemcy, USA i Wielką Brytanię;
 konferencja międzynarodowa (1890) zwołana z inicjatywy Wilhelma II Hohenzollerna, mająca na celu organizację pracy dorosłych, unormowanie długości dnia roboczego; nie doszła do żadnych wyników;
 konferencja berlińska (od 17 lipca 1945 do 2 sierpnia 1945), nazwa stosowana niekiedy zamiennie wobec konferencji poczdamskiej zatwierdzającej podział Niemiec po II wojnie światowej;
 konferencja berlińska (od 25 stycznia do 18 lutego 1954) z udziałem ministrów spraw zagranicznych „Wielkiej trójki” oraz Francji w sprawach związanych z zakończeniem wojny koreańskiej i z trwającą I wojną indochińską; dyskutowana również podczas tej konferencji sprawa przyszłości podzielonej pomiędzy aliantów Austrii oraz Niemiec nie zakończyła się porozumieniem;
 berlińska konferencja katolików europejskich (od 17 do 18 listopada 1964, Berliner Konferenz Europäischer Katholiken) zorganizowana w Berlinie Wschodnim przez kontrolowaną przez komunistyczne władze NRD partię – Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną.

Przypisy

Bibliografia 
S. Orgelbranda Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami, t.II, 1898, str. 346-347 („Berliński kongres”)
S. Orgelbranda Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami, t.XVII (Suplement II cz.1), 1911, str. 153 („Berlińskie konferencje”)

Historia Berlina
berlińska